Rübsen steht für:

 Rübsen (Pflanze), eine Pflanzenart aus der Familie der Kreuzblütengewächse
 Ölrübsen, die zur Öl- und Futtergewinnung angebaute Unterart dieser Pflanze
 Rübsen (Schkopau), Ortsteil von Schkopau im Saalekreis, Sachsen-Anhalt 

Siehe auch: